Ива́н Серге́евич Вале́ев (род. 30 июля 1997 года, Волжск), более известный как Ivan Valeev, — российский певец и музыкант. Прославился в 2018 году с песней «Новелла», ставшей пятым самым прослушиваемым треком всего года в социальной сети «ВКонтакте».

Летом 2018 года песня «Новелла» достигла как минимум 3-го места в чарте iTunes (за сутки 1 июля 2018 года), как минимум 2-го места в чарте «ВКонтакте» (27 июня и 3 июля), а также высоких мест в недельных чартах iTunes, Apple Music и Shazam.

Биография 
Родился в Республике Марий Эл в городе Волжске. Потом жил в Советском районе Республики Марий Эл . По национальности мариец. В 7 классе пошёл в Тверское суворовское военное училище, после окончания которого поступил в воронежскую Военно-воздушную академию.

Стал заниматься музыкой и увлёкся ей в подростковом возрасте, когда в летнем лагере впервые взял в руки гитару и захотел научиться на ней играть. Первая песня, которую Иван записал, называлась «Это любовь». Песню «Novella» написал на 3 курсе Академии ВВС.

В итоге эта песня стала одним из главных хитов лета 2018 года. Она достигла как минимум 3-го места в чарте iTunes (за сутки 1 июля 2018 года), как минимум 2-го места в чарте «ВКонтакте» (27 июня и 3 июля), а также высоких мест в недельных чартах iTunes, Apple Music и Shazam.

После песни «Novella» Иван 31 мая выпустил сингл «FLY».

В середине сентября 2018 года у Ивана вышел альбом «We Love».

Музыкальные влияния 
Своим любимым исполнителем называет Макса Коржа, говоря, что «вырос на его песнях».

Дискография

Альбомы

Синглы

Участие на релизах других исполнителей

Видеоклипы

Годовые чарты

Примечания 

Певцы и певицы России
Рэперы России
Исполнители Rhymes Music